Bardócz Árpád (1882–1938) festőművész, grafikus
Bardócz Árpád (1888–1953) költő, műfordító
Bardócz Árpád (1909–1977) gépészmérnök, fizikus